Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет 2013 года прошёл в два этапа с 20 октября 2012 года по 9 апреля 2013 года. За 7 путёвок на финальный турнир боролись 43 сборные. В соревнованиях принимали участие футболистки, родившиеся после 1 января 1994 года.

Турнир проходил в два этапа. В первом раунде 40 сборных были разделены на 10 групп. В рамках мини-турниров команды, занявшие первые два места, и лучшая третья сборная вышли во второй раунд, где к ним присоединились сборные Англии, Германии и Франции, имевшие наивысший коэффициент. Шесть победителей второго этапа и лучшая команда, занявшая второе место, вышли на финальный турнир, где присоединились к хозяевам чемпионата сборной Уэльса.

Первый квалификационный раунд 
Сборные, занявшие первые два места в группах, и лучшая среди занявших третьи места, выходят во второй раунд.

Группа 1 
 20-25 октября 2012 (Инджия, Яково)

 Ирландия 3:0 Кипр
 Сербия 15:0 Латвия
 Ирландия 11:0 Латвия
 Кипр 0:10 Сербия
 Сербия 2:3 Ирландия
 Латвия 0:1 Кипр

Группа 2 
 20-25 октября 2012 (Энцесфельд-Линдабрунн, Глогниц)

 Италия 6:0 Казахстан
 Австрия 2:1 Греция
 Греция 1:1 Италия
 Австрия 5:0 Казахстан
 Италия 3:0 Австрия
 Казахстан 0:3 Греция

Группа 3 
 20-25 октября 2012 (Загреб, Сесвете, Велика-Горица)

 Украина 10:0 Фарерские острова
 Бельгия 1:0 Хорватия
 Украина 2:1 Хорватия
 Фарерские острова 0:4 Бельгия
 Бельгия 0:0 Украина
 Хорватия 4:1 Фарерские острова

Группа 4 
 20-25 октября 2012 (Бюк, Сомбатхей)

 Венгрия 3:0 Литва
 Польша 0:2 Северная Ирландия
 Венгрия 2:3 Северная Ирландия
 Литва 0:9 Польша
 Польша 2:3 Венгрия
 Северная Ирландия 4:0 Литва

Группа 5 
 20-25 октября 2012 (Анталья)

 Шотландия 8:0 Беларусь
 Норвегия 2:0 Турция
 Норвегия 2:1 Беларусь
 Турция 0:2 Шотландия
 Шотландия 0:1 Норвегия
 Беларусь 0:2 Турция

Группа 6 
 20-25 октября 2012 (Эсбьерг, Варде)

 Исландия 4:0 Словакия
 Дания 11:0 Молдова
 Дания 5:0 Словакия
 Молдова 0:5 Исландия
 Исландия 1:3 Дания
 Словакия 1:1 Молдова

Группа 7 
 20-25 октября 2012 (Албена, Каварна)

 Испания 16:0 Эстония
 Финляндия 6:0 Болгария
 Испания 7:0 Болгария
 Эстония 0:11 Финляндия
 Финляндия 2:1 Испания
 Болгария 3:1 Эстония

Группа 8 
 20-25 октября 2012 (Сараево)

 Чехия 6:1 Босния и Герцеговина
 Португалия 2:1 Македония
 Чехия 9:0 Македония
 Босния и Герцеговина 0:1 Португалия
 Португалия 2:2 Чехия
 Македония 0:2 Босния и Герцеговина

Группа 9 
 20-25 октября 2012 (Крымск)

 Швеция 6:0 Словения
 Россия 5:0 Азербайджан
 Швеция 10:0 Азербайджан
 Словения 1:1 Россия
 Россия 0:0 Швеция
 Азербайджан 0:6 Словения

Группа 10 
 20-25 октября 2012 (Хам, Кринс, Веггис)

 Швейцария 5:0 Израиль
 Нидерланды 4:1 Румыния
 Нидерланды 2:0 Израиль
 Румыния 0:1 Швейцария
 Швейцария 5:2 Нидерланды
 Израиль 0:2 Румыния

Сравнение сборных, занявших третьи места

Второй квалификационный раунд 
Победители групп и лучшая вторая сборная выходят на финальный турнир.

Группа 1 
 4-9 апреля 2013 (Делфт, С-Гравензанде)

 Ирландия 1:0 Италия
 Швеция 1:0 Нидерланды
 Италия 2:2 Швеция
 Ирландия 2:1 Нидерланды
 Швеция 2:0 Ирландия
 Нидерланды 2:0 Италия

Группа 2 
 4-9 апреля 2013 (Ла-Лувьер)

 Швейцария 4:0 Россия
 Франция 2:0 Бельгия
 Бельгия 2:0 Швейцария
 Франция 6:1 Россия
 Швейцария 0:3 Франция
 Россия 0:1 Бельгия

Группа 3 
 4-9 апреля 2013 (Фолкерк, Ливингстон, Гамильтон)

 Дания 1:0 Шотландия
 Украина 0:0 Австрия
 Дания 2:1 Австрия
 Шотландия 4:2 Украина
 Украина 0:3 Дания
 Австрия 0:4 Шотландия

Группа 4 
 4-9 апреля 2013 (Есхейм, Конгсвингер)

 Англия 4:5 Сербия
 Норвегия 7:0 Венгрия
 Сербия 2:5 Норвегия
 Англия 3:0 Венгрия
 Норвегия 0:3 Англия
 Венгрия 4:3 Сербия

Группа 5 
 4-9 апреля 2013 (Коимбра, Тоша, Фигейра-да-Фош)

 Северная Ирландия 1:1 Исландия
 Финляндия 2:1 Португалия
 Финляндия 1:0 Исландия
 Португалия 2:0 Северная Ирландия
 Северная Ирландия 0:5 Финляндия
 Исландия 1:0 Португалия

Группа 6 
 4-9 апреля 2013 (Фирнхайм, Гейдельберг, Вальдорф)

 Германия 2:1 Испания
 Чехия 2:0 Греция
 Германия 9:0 Греция
 Испания 2:1 Чехия
 Чехия 0:5 Германия
 Греция 3:2 Испания

Сравнение сборных, занявших вторые места

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

2012 год в женском футболе
2013 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет